Георг (Джордж) Лиланга (, —) — танзанийский деятель искусств, художник и резчик по дереву, наиболее яркий представитель современного модернистского африканского искусства.

Георг Лиланга происходил из народа маконде, славящегося своими традициями. Почти всю жизнь художник провёл в бывшей столице Танзании — городе Дар-эс-Саламе, где также создавал свои картины и скульптуры.

Искусство Лиланги являлось традиционным и одновременно новаторским. В совершенно индивидуальных произведениях искусства — картинах и деревянных расписных скульптурах (шетани) художник-маконде умело воплощал как свой неповторимый взгляд на жизнь, так и художественные традиции своего народа.

Работы Лиланги представлены едва ли не во всех основных экспозициях африканского, традиционного и современного искусства — в частности, они хранятся в музеях Дюссельдорфа, Парижа, Лондона и Токио.

Значительное количество произведений Лиланги содержится в музейном собрании Мавингу (Mawingu), находящемся в Гамбурге (Германия), которое является одним из крупнейших международных хранилищ искусства Восточной Африки и, в частности, народа маконде.

На момент кончины художника в 2005 году Гамбургское собрание африканского традиционного искусства Мавингу устроило посмертную персональную выставку работ Георга Лиланги, классифицировав и тематически распределив их. Также были выпущены информационные буклеты и художественный альбом, посвящённый разнообразным течениям и видам искусства маконде.

Помимо художественных галерей, многое из творчества Лилангы хранится в частных коллекциях, в частности в Нидерландах. Пока этот творческий пласт остаётся мало известным как экспертам, так и общественности.

Примечания

Ссылки 
 Гамбургское собрание африканского традиционного искусства Мавингу (Mawingu)
 Коллекция произведений Георга Лилангы в музейном собрании Мавингу (Mawingu), Гамбург

Художники Танзании